O MSS 1.2 é um míssil antitanque com guiagem à laser, usado em combates à curta distância.

História
A história do MSS 1.2 tem um longo percurso, mesmo antes de o Exército Brasileiro, em 1986, lançar um programa para produção local de um míssil anticarro.

Em agosto de 1986 o Exército Brasileiro recebia proposta para a fabricação de um míssil anticarro. Foram ofertados os mísseis: TOW (Hughes), Bill (Bofors) e o MAF (Oto Melara - Engesa).

O escolhido foi o MAF (Míssil Anti Carro Fanteria), em desenvolvimento pela italiana Oto Melara. Foi criada a empresa Engemissil para gerenciar esse programa entre outros. A posterior crise e falência da Engesa e de parte da indústria de defesa brasileira, levou a uma paralisia do projeto. Posteriormente foi retomado e passado para a empresa Mectron - Engenharia, Indústria e Comércio Ltda,  de São José dos Campos, que refez totalmente o projeto, pouco, se nada resta do original.

Operação
O míssil MSS 1.2 utiliza uma técnica denominada beam-rider (seguidor de feixe), na qual o Míssil é guiado em direção ao alvo por um feixe laser projetado no espaço pela Unidade de Tiro. Para tanto, esta unidade possui dois sistemas ópticos independentes e colimados: a óptica de apontamento, através da qual o atirador realiza a mira e cuja configuração é semelhante à de um periscópio, e a óptica do feixe laser, cuja função é projetar no espaço um feixe laser modulado, que guia o Míssil ao longo de toda sua trajetória.

Método de controle do perfil do feixe laser
A comutação entre a abertura máxima e a mínima é feita de forma gradual, através de um sistema de zoom desenvolvido pela Mectron especificamente para o MSS 1.2, no qual um microprocessador controla o movimento das lentes, determinando a abertura do feixe à medida que o Míssil se afasta da Unidade de Tiro.

Características
Vôo controlado por canards em configuração cruciforme
Rolamento induzido pelas asas
Ogiva do tipo carga ôca, com explosivo HMX
Motor de dois estágios, com propelente sólido, base dupla.
Seção de controle e guiamento: Eletrônica digital, baseada em microprocessador
Malha de controle com estratégia PID
Canards acionados eletricamente

Referências                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mísseis antitanque do Brasil
Mísseis guiados do Brasil